« Éclat » est un terme employé en minéralogie et en optique pour désigner la perception visuelle de la manière dont un minéral réfléchit la lumière.
 En archéologie préhistorique, le terme éclat désigne un fragment de roche détaché intentionnellement d'un bloc par percussion ou par pression.
 L'éclat est une maison d'édition indépendante française.
 On parle aussi d'éclat d'obus (ou d'autres munitions, souvent improprement qualifié de shrapnel)
 Splash (physique)